

Persone
 Jasse Tuominen (1995) – calciatore finlandese
 Kaarlo Tuominen, anche noto come Kalle Tuominen (1908-2006) – siepista finlandese
 Kalevi Tuominen, chiamato anche Kallu Tuominen (1927-2020) – cestista e allenatore di pallacanestro finlandese
 Minnamari Tuominen, chiamata anche  Minttu Tuominen  (1990) – hockeista su ghiaccio finlandese
 Saara Tuominen, nata Saara Niemi (1986) – hockeista su ghiaccio finlandese

Altro
 13994 Tuominen – asteroide della fascia principale